Gele reus (vlieg) of Volucella inflata, een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae)
 Gele reus (astronomie), een stertype